Сергей Александрович Ковалёв:* Ковалёв, Сергей Александрович (1912—1997) — советский, российский экономико-географ, педагог.
 Ковалёв, Сергей Александрович (род. 1983) — российский боксёр-профессионал.